Berta Epple steht für:

 Berta Epple (Unternehmerin), Gründerin der „Neckar-Personen-Schifffahrt Berta Epple“
 Berta Epple, Band aus ehemaligen Mitgliedern von Tango Five
 Berta Epple, früherer Name von Le Signac (Schiff)
 Neckar-Personen-Schiffahrt Berta Epple, Schifffahrtsunternehmen, siehe Neckar-Käpt’n